Berkley (Engeland), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Somerset

de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Berkley (Colorado)
Berkley (Iowa)
Berkley (Michigan)